Marie-Adélaïde de Savoie-Gênes (en italien Maria Adelaide Vittoria Amelia Elisabetta Marca di Savoia-Genova), née à Turin, le  et morte à Rome, le ) est une princesse italienne, appartenant à la branche de Savoie-Gênes.

Biographie

Famille  
Maria Adélaïde de Savoie-Gênes, née à Turin en 1904, est la seconde fille et le cinquième enfant de Thomas de Savoie-Gênes et d'Élisabeth de Bavière . 

Son père est le petit-fils de Charles-Albert de Sardaigne et du roi Jean  de Saxe. Sa mère est une petite-fille de Louis Ier de Bavière et arrière-petite-fille de Charles IV d'Espagne et de François  des Deux-Siciles.

Elle a quatre frères et une sœur : Ferdinand de Savoie-Gênes (1884-1963), Philibert de Savoie-Gênes (1895-1990), Marie-Bonne de Savoie-Gênes (1896-1971), Adalbert de Savoie-Gênes (1898-1982) et Eugène de Savoie-Gênes (1906-1996).

Mariage et postérité 
Le , elle épouse à Pisana de San Rossore Don Leone Massimo (1896-1979), cinquième prince d'Arsoli. De leur mariage sont nés :

Isabella Massimo (née en 1936) 
 Filippo Massimo d'Arsoli, sixième prince d'Arsoli, (1938-2008).
 Ferdinando Massimo (né en 1940) 
 Carlo Massimo (né en 1942)
 Eleonora Massimo (née en 1944) 
 Francesco Massimo (né en 1946) 

Marie-Adélaïde est morte à Rome le , trois mois avant son mari.

Honneurs 
Marie-Adélaïde de Savoie-Gênes est décorée des ordres suivants :
  Dame grand-croix de justice de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges ;
  Dame Grand-croix d'honneur et de dévotion de l'ordre souverain de Malte.

Ascendance

Références

Bibliographie 
 

Savoie-Gênes
Ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges
Princesse de Savoie du XXe siècle
Naissance en avril 1904
Naissance à Turin
Décès à Rome
Décès en février 1979
Décès à 74 ans